Gornja Tramošnica peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Gornja Tramošnica, un village situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gornja Tramošnica, un village situé dans la municipalité de Pelagićevo et dans la République serbe de Bosnie.